Waschstein steht für

 Waschstein (Stubbenkammer), Findling in der Ostsee bei Rügen
 Waschstein (Vilm), Findling im Greifswalder Bodden an der Insel Vilm